Thorn Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Thorn Hill (New York)
 Thorn Hill (Tennessee)
 Thorn Hill (Texas)

Siehe auch:
 Thornhill